El nombre de José Pellicer puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 José Pellicer de Ossau Salas y Tovar (1602-1679). Historiador, filólogo, genealogista y poeta español.
 José Pellicer Gandía (1912-1942). Revolucionario y anarquista español. Fue miembro de la FAI y de la CNT, y fue fusilado en 1942 durante la dictadura franquista.